Мванги () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мванги, Дэниел (род. 1965) — кенийский боксёр.
 Мванги, Меджа (род. 1948) — кенийский писатель.
 Мванги, Стелла (известная также как STL; род. 1986) — норвежская певица кенийского происхождения.
 Мванги, Сэмми (род. 1958) — кенийский боксёр.